Billy Elliot bezeichnet:

 Billy Elliot – I Will Dance, einen britischen Kinofilm (2000)
 Billy Elliot (Musical), ein auf dem Film basierendes Musical (2005)